Nicoleitzik ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Nicoleitzik (* 1989), deutsche Leichtathletin
 Nicole Nicoleitzik (* 1995), deutsche Leichtathletin